Derecik ist der Name mehrerer Ortschaften in der Türkei. Der Name bedeutet „kleiner Bach“. 

Kleinstädte:
 Derecik (Akçaabat), Belediye im Landkreis Akçaabat in der Provinz Trabzon
 Derecik (Şemdinli), Belediye im Landkreis Şemdinli in der Provinz Hakkâri

Dörfer:
 Derecik (Akıncılar), Dorf im Landkreis Akıncılar der Provinz Sivas
 Derecik (Arhavi), Dorf im Landkreis Arhavi der Provinz Artvin
 Derecik (Büyükorhan), Dorf im Landkreis Büyükorhan der Provinz Bursa
 Derecik (Çayeli), Dorf im Landkreis Çayeli der Provinz Rize
 Derecik (Kars), Dorf im Landkreis Kars der Provinz Kars
 Derecik (Mazıdağı), Dorf im Landkreis Mazıdağı der Provinz Mardin
 Derecik (Mustafakemalpaşa), Dorf im Landkreis Mustafakemalpaşa  der Provinz Bursa
 Derecik (Muş), Dorf im Landkreis Muş der Provinz Muş
 Derecik (Patnos), Dorf im Landkreis Patnos der Provinz Bursa
 Derecik (Tavşanlı), Dorf im Landkreis Tavşanlı der Provinz Kütahya
 Derecik (Ulus), Dorf im Landkreis Ulus (Bartın) der Provinz Bartın
 Derecik (Yerköy), Dorf im Landkreis Yerköy der Provinz Yozgat